Ligue A siatkarzy 2013/2014 − 75. sezon walki o mistrzostwo Francji organizowany przez Ligue Nationale de Volley (LNV) pod egidą Francuskiego Związku Piłki Siatkowej (fr. Fédération Française de Volley-Ball, FFVB). Zainaugurowany został 8 października 2013 roku i trwał do 8 maja 2014 roku. 

W sezonie 2013/2014 w Lidze Mistrzów Francję reprezentowały  i , w Pucharze CEV −  i , a w Pucharze Challenge − .

Mistrzem Francji po raz trzeci z rzędu i po raz piąty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn. Rozegrały one w fazie zasadniczej po 26 meczów systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż u przeciwnika). Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, gdzie w ćwierćfinałach i półfinałach rywalizowały do dwóch zwycięstw. Finał składał się tylko z jednego spotkania i wyłonił mistrza Francji. Nie były rozgrywane mecze o miejsca 3-8. Dwie najsłabsze drużyny po fazie zasadniczej spadły do Ligue B.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela 

1 Odjęte 6 punktów decyzją DNACG

2 Odjęte 3 punkty decyzją DNACG

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 2 zwycięstw)

Finał

Nagrody indywidualne

Podsumowanie sezonu

Bibliografia 
 

2013 we Francji
2013 w piłce siatkowej
2014 we Francji
2014 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich we Francji